Приві́льне () — село Совєтського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півдні району.